А́кид (А́цис, ) — сын Пана (Фавна) и нимфы Семетиды, дочери реки Симет.

История 
В возрасте 16 лет он полюбил нереиду Галатею и был убит своим соперником в любви, циклопом Полифемом, скалой, оторванной от Этны. Сочившуюся из-под этой скалы кровь своего возлюбленного Галатея превратила в реку Акид, стекающую с Этны в море, — теперь эта река  (Акилийский источник).

По одной из версий мифа Галатея и Акид успели спастись от циклопа, бросившись в море и превратившись в двух рыб.

Миф об Акиде — сицилийского происхождения и часто служил темой для сицилийских поэтов. Данный миф обработан и Овидием в его «Метаморфозах». Иногда считают, что версия с превращением в рыб отражена на звёздном небе в созвездии Рыбы.

Пейзаж Клода Лоррена из Дрезденской картинной галереи, озаглавленный «Акид и Галатея», — одна из любимых картин Ф. М. Достоевского. Eё описание содержится, в частности, в романах «Бесы» и «Подросток».

См. также 
 Ацис и Галатея

Примечания

Литература

Ссылки 

Катастеризмы
Герои древнегреческих мифов
Сицилия в древнегреческой мифологии